Купцы Шишкины – династия русских купцов, предпринимателей, общественных деятелей и благотворителей.

Деятельность

Рязанские купцы Шишкины 
Род купцов Шишкиных принадлежал к числу старейших и наиболее сильных купеческих фамилий Рязанской губернии. Род был не очень обширен, и в разные годы число купеческих семей этой фамилии не превышало 3-4, но все они находились друг с другом в самом тесном родстве. Впервые об учреждении и организации производства канато-прядильной и полотняной фабрики в селе Голдино, где изготавливалась бечева, простые пеньковые и смоляные канаты, для нужд армии и флота относится (1737). Фабрика возникла на месте производства канатов и верёвок, которое принадлежало дворянину Шишкину. Основоположником купеческой династии в Рязанской губернии был Пётр Григорьевич Шишкин  (1702-1758).  У него было 4 сына: Андрей (1734-1795), Михаил (1740-?), Григорий (1746-?), Иван (1749-1830). В списке купцов (1777) значатся три фамилии Шишкиных. В купечество 3 гильдии записано семейство вдовы П.Г. Шишкина – И.Я. Шишкиной, состоявшее из семей младших братьев Григория и Ивана. Именно их потомки на протяжении всего XIX века представляли фамилию Шишкиных в касимовском купеческом обществе. Занимались они производством канатов и в начале XIX века входили в число наиболее крупных владельцев местных производств Касимова. Во владении семьи находилась канатопрядильная фабрика, заведённая еще в 1770-х годах. Григорий Петрович кроме канатопрядения занимался кожевенным производством и вёл торговлю юфтяным товаром в Москве, где во время московского пожара (1812) у него сгорела партия юфти на сумму 40.600 рублей. В 1-й половине XIX века купцы Шишкины отмечены в 1-й гильдии.

Из 6 канато-прядильных заведений города в 1830-х годах 2 гильдии купцы Шишкины владели пятью производствами. Из 7 фабрик, действовавших в Касимове в 1840-х годах, лучшей по качеству и объёму производимой продукции считалась фабрика 2 гильдии купца Петра Никитича Шишкина (ум 1841), который имел и кожевенный завод. Им, на ул. Набережной (бывшей Пятницкой) по плану И.С. Гагина в 1820-х годах выстроен особняк, который (с 1968) является объектом культурного наследия регионального значения. Канатопрядение составляло традиционное занятие этого рода. Причём, среди купеческих родов они были почти единственными, кто занимался канатопрядением столь длительное время – не позже чем с середины XVIII века и до конца XIX века. Более того, почти все они упоминаются в источниках так или иначе связанные с традиционным семейным ремеслом и либо были владельцами фабрик, либо служили на фабриках своих родственников мастерами или приказчиками.

Елабужские купцы Шишкины 
Основоположник купец Василий Афанасьевич Шишкин. Его сын, Иван Васильевич Шишкин (1792-1872) основатель купеческого дела по торговле зерном и хлебом. Имел в Елабуге свой каменный дом на Набережной улице. Им разработана и построена в Елабуге система городского водопровода, восстановлена деревянная башня Чёртово городище – символ тысячелетия города. Серьёзно занимался археологией, участвовал в раскопках Ананьинского могильника. Городской староста (1818), выбран бургомистром в магистрат (1824-1826), городской голова (1832-1835 и 1844-1846). Написал труд: <<Практическое руководство к построению и улучшению разных мельниц>> (1857). Его сын известный русский художник Иван Иванович Шишкин (1832-1898).

Вятскополянские купцы Шишкины 
Основателем купеческого дела был Малмыжского уезда Вятской губернии 2 гильдии купец Анатолий Васильевич Шишкин, числившийся также Елабужским купцом (1888), который организовавший Торговый дом <<А.В. Шишкин и сыновья>>, занимавшийся торговлей бакалейными, кожевенными и швейными изделиями. Кроме торговли бакалеей и галантереей имелся продовольственный магазин, где продавались привозные вина и продукция собственного производства. Ему, в арендное содержание на 10 лет передано деревянное здание, под трактир (1887). Один из сыновей Аркадий Анатольевич открыл обувной магазин в Вятских полянах на ул. Большой переулок.

Златоустовские купцы Шишкины 
Основатель купеческого дела 3 гильдии купец Иван Афанасьевич Шишкин, который выстроил по индивидуальному проекту, ныне утраченный, особняк (1861), с жилыми и хозяйственными пристройками, где проживала прислуга (ул. Бушуева 2). После смерти отца, который похоронен в семейном склепе на старом Уреньгинском кладбище, старший сын Василий Иванович перенял отцовское дело. Промышленностью не занимались, а выстроили 4 магазина в каменных гостиных рядах на Большой аптечной улице и несколько лавочек в округе. Купцы Шишкины активно участвовали в политической жизни Златоуста. Михаил Васильевич избран делегатом в городскую думу. После национализации особняка (10 апреля 1918), впоследствии в нём находился окружной комитет ВКП(б) и ВЛКСМ. Потомки златоустовских купцов Шишкиных участвовали в потребительском обществе и НЭП.

Шадринские купцы Шишкины 
Основатель купец 3 гильдии в Шадринске, заводчик Григорий Дмитриевич Шишкин, создал (1819) предприятие, которое по своему характеру было металлургическим – колоколитейное. Находилось оно между деревнями Ершовой и Осеевой. Отливались колокола отличного качества для церквей и монастырей Пермской, Тобольской, Екатеринбургской и Оренбургской епархий, частные заказы для Войсковой казачьей церкви в Омске, Долматовского-Успенского монастыря и другие. На предприятии работало 2 мастера и от 5-10 работников отливавших колокола разной величины до 1500 пудов, на сумму 25.000 рублей серебром. Отец передал дело сыну Ивану Григорьевичу, который продолжил не только дело, но и занялся благотворительностью: профинансировал устройство нового иконостаса и создание росписей в Спасо-Преображенского собора в Шадринске. На его средства написаны 10 образов иконостаса, по утверждённым художественной академии эскизам, росписи стен собора сценами их библейских сюжетов (1863-1867). На Уральско-Сибирской научно-промышленной выставке проходившей в Екатеринбурге, купец Александр Иванович Шишкин награждён бронзовой медалью Министерства финансов России за удовлетворительную отливку колоколов.

Московские купцы Шишкины 
Купец первой гильдии Иван Васильевич Шишкин (ум. 1888) профинансировал (1887) строительство в Суздале второй богадельни, дозволяющей принять до 100 человек, получившей название «Шишкинского дома призрения бедных» (Суздаль, Садовый пер, д. 3). «Дом» был построен и освящён в 1890 году. Анна Александровна Шишкина внесла (1900) капитал  рублей под проценты, от которых существовала богадельня. В Суздале сохранился жилой дом купца Шишкина (ул. Ленина, д. 114) постройки середины XIX века, являющийся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Садовой большой слободы, московский третьей гильдии купец Михаил Петрович Шишкин производил торг лошадьми (1830).

См. также 

 Шишкин Фёдор Васильевич — городской голова г. Курган, курганский 1 гильдии купец.

 Шишкин Василий Иванович (1780) — конезаводчик.

Литература 

 К.и.н. Д.Ю. Филиппов. Пофамильный состав касимовского купечества конца XVIII-начало XX века. Гос. Арх. Ряз. обл.

 К.и. н. Д.Ю. Филиппов. Рязанская старина. 2002. № 1. М. Купеческое сообщество г. Касимов конца XVIII-начало XX веков. стр. 95-120.

 А.М. Васильева. Курганское купечество (конец XVIII – начало XX века. Буквы: У-Я.

 И.В. Шишкин. Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им самим в 1867 году. Елабуга. 2007.

 В.К. Магницкий. Иван Васильевич Шишкин, гражданин г. Елабуги. Календарь Вятской губернии на 1893. Изд: Губ. Стат. Комит. Вятка. Губ. Тип. 1892.

 В.К. Перунов. Краеведческие очерки. Сборник статей и очерков по истории Шадринска и уезда. Науч. Ред. к.ф.н., доц. С.А. Никаноров. Шадринск. 2015.

 Список купцов города Москвы, объявивших капиталы на 1830 год, с показанием имеющегося при них семейства, чем торговлю производят и где жительство имеют. М. 1830.

 Сост. и ред. краев. А.М. Васильева. Книга Б.Н. Карсанова. Диалоги времён. Сост. из публикаций курганских газет (1966-2007). Изд: Курган. Гор. Тип. Курган.

Примечания 

Купеческие династии